Die Nielsen Pro Tennis Championships 2013 war ein Tennisturnier, das vom 1. bis 6. Juli 2013 in Winnetka stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 29. Juni bis 1. Juli 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 24 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Jeff Dadamo
 Mārtiņš Podžus
 Kevin King
 Sekou Bangoura

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 55 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 48 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 54 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Winnetka (Illinois)